Larissa (griechisch ) oder Larisa () ist der Name folgender Personen:

 Larissa (Vorname), ein griechisch-russischer weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgern
 Larissa (Heilige), Heilige der griechischen und der russisch-orthodoxen Kirche
 Larissa (Mythologie), eine der Töchter des Pelasgos in der griechischen Mythologie
Beiname:
 Philon von Larisa, griechischer Philosoph (1. Jahrhundert v. Chr.)
 Medios von Larissa, griechischer Admiral Alexanders des Großen (4. Jahrhundert v. Chr.)

Larissa heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Larisa (Regionalbezirk), Regionalbezirk der griechischen Region Thessalien
 Larisa, Stadt in Griechenland

historisch:
 Burg Larissa,  Festung bei Argos
 Larisa am Hermos, pelasgische Stadt der südlichen Aiolis nördlich des unteren Hermos
 Larisa Kremaste, Stadt der Achaia Phthiotis, das heutige Pelasgia in Griechenland
 Larisa Pelasgis, Hauptort der thessalischen Tetras Pelasgiotis
 Larisa (Kreta), Stadt auf Kreta, beim heutigen Kalamafka in der Gemeinde Ierapetra
 Larisa (Lydien), an der Straße Ephesos-Sardeis, etwa 15 km nördlich von Tire in der Türkei
 Larisa (Karien), etwa 8 km nördlich von Tralles, dem heutigen Aydın in der Türkei
 eine Stadt in der Troas, heute Türkei, die archäologische Fundstätte Limantepe
 ein Ort in der Nordtigrisregion (vermutlich das assyrische Kalhu), heute im Irak die Fundstätte Nimrud
 Schaizar in Syrien (unter den Seleukiden)

 der Athener Hauptbahnhof (früherer Name)

 Titularbistum Larissa in Syrien, historisches Bistum, heute Titularbistum
 Titularerzbistum Larissa in Thessalia, historisches Bistum, heute Titularbistum

sowie:
 Larissa (Mond), ein Mond des Neptun
 (1162) Larissa, ein Asteroid

Larissa, Weiteres:
 AE Larisa – diverse griechische Sportvereine
 Codewort Larissa 42, Hörspielserie